Burkat steht für:
 Burkat, eine Ortschaft der Gemeinde Działdowo, Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1920 und 1939 bis 1945 Borchersdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen

Burkat ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Burkat (1906–1975), deutscher Balletttänzer, Dramaturg und Librettist
 Michael Burkat (* 1961), deutscher Techno-Produzent, DJ und Labelbetreiber

Siehe auch:
 Burckardt
 Burchert
 Burckardt
 Burckhard
 Burckhardt
 Burgard
 Burghard
 Burghardt
 Burghart
 Burkard (Begriffsklärung)
 Burkart
 Burkhard
 Burkhardt
 Burkhart